Samuel Sarphati, een Joods arts, chemicus, weldoener en broodfabrikant die een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van Amsterdam
 Dr. Sarphatihuis, een verpleeghuis
 Sarphatimonument
 Sarphatipark
 Sarphatistraat